Alexander Haig ist der Name folgender Personen:

* Alexander Haig (Mediziner) (1853–1924), britischer Mediziner 
 Alexander Haig (1924–2010), US-amerikanischer General und Politiker
 Alexander Haig, 3. Earl Haig (Alexander Douglas Derrick Haig; * 1961), britischer Adliger